Wysschaja Liga (russisch Высшая лига, deutsch etwa Oberste Liga) steht für folgende Sportligen:

im Eishockey:
 Wysschaja Liga, Eishockeyliga in Russland
 Wysschaja Liga (Belarus), Eishockeyliga in Belarus
Wysschaja Liga, ehemalige Eishockeyliga der Sowjetunion, siehe Sowjetische Eishockeymeisterschaft

im Fußball:
 Wysschaja Liga (Sowjetunion), ehemalige Fußballliga der Sowjetunion
 Wysschaja Liga (Tadschikistan), Fußballliga in Tadschikistan

Siehe auch:
 Wyschejschaja Liha, Fußballliga in Belarus